Boy in Detention — четвёртый официальный микстейп американского певца Криса Брауна выпущенный 5 августа 2011 года.

Список композиций 
 «First 48»
 «Crazy»
 «Freaky I’m Iz» (featuring Kevin McCall, Diesel & Swizz Beatz)
 «Body on Mine» (featuring Se7en)
 «Spend It All» (featuring Se7en & Kevin McCall)
 «Private Dancer» (featuring Se7en & Kevin McCall)
 «100 Bottles» (featuring Se7en)
 «Leave the Club» (featuring Joelle James)
 «Real Hip Hop #4» (featuring Kevin McCall)
 «Your Body»
 «Ladies Love Me» (featuring Justin Bieber)
 «Real Hip Hop #3»
 «Real Hip Hop» (featuring Kevin McCall)
 «Snapbacks Back» (featuring Tyga)
 «The Best Yo»
 «Marvins Room» (Remix) (featuring J. Valentine, Dawn Richard, Se7en & Kevin McCall)
 «100 %» (featuring Kevin McCall & Kid Ink)
 «Last»
 «Sweetheart»
 «Strip» (featuring Kevin McCall)
 «Yoko» (featuring Berner, Wiz Khalifa & Big K.R.I.T.)

Примечания